Nitzsch är ett efternamn som burits av bland andra:

 Christian Ludwig Nitzsch (1782–1837), tysk biolog
 Friedrich Nitzsch (1641–1702), tysk matematiker och rättslärd
 Friedrich August Berthold Nitzsch (1832–1898), tysk teolog
 Gregor Nitzsch (1660–1705), tysk etnolog, statsvetare och rättslärd
 Gregor Wilhelm Nitzsch (1790–1861), tysk klassisk filolog
 Karl Ludwig Nitzsch (1751–1831), tysk teolog
 Karl Immanuel Nitzsch (1787–1868), tysk evangelisk teolog
 Karl Wilhelm Nitzsch (1818–1880), tysk historiker
 Wilhelm Ludwig Nitzsch (1703–1758), tysk luthersk teolog

Se även
 Nitsch

Tyska efternamn